Millionen bezeichnet:
 Millionen (Buch),  Jugendbuch von Frank Cottrell Boyce
 Millionen (Film), deutscher Spielfilm von Fabian Möhrke

Siehe auch:
 Million (Begriffsklärung)
 Millions